Руслан Абдуллаев: Абдуллаев, Руслан Абдуллаевич (1944—2002) — советский и азербайджанский футболист и тренер.
 Абдуллаев, Руслан (род. 2002) — узбекистанский боксёр-любитель, чемпион Азии (2022).